MTA peut faire référence à : MTA YouTube Musique MTA Bourstra

Transport 
 Metropolitan Transportation Authority, la régie des transports publics de la ville de New York.

Science et technologie 
 4-Méthylthioamphétamine
 , utilisé dans le monde de la recherche et de l'industrie comme un type de contrat pour l'échange de propriété intellectuelle (code source, plans, etc).

Informatique 
 Mail Transfer Agent, un type de serveur de messagerie électronique.
 , super-ordinateur à multiprocesseurs construit sur le principe de l'ordinateur Tera (conçu par Tera Computer Company)
 , ATA incorporé à un pont informatique.

Histoire 
 Moustérien de tradition acheuléenne, un faciès culturel de la préhistoire.
MTA artiste musique

Éducation 
 Magyar Tudományos Akadémia, l'Académie hongroise des sciences.
 Université Mount Allison (MtA).
 , école d'art dramatique à Londres.

Musique 
MTA artiste musique France

Sport 
 , type de compétition de boomerang.

Jeu 
 Multi Theft Auto, un mod multijoueur pour le jeu Grand Theft Auto: San Andreas.

Politique 
 Mouvement des travailleurs arabes, un mouvement militant des années 70 en France.

Divers 
 Mong Taï Army, un groupe narco-trafiquant et nationaliste shan en Birmanie.
 Milk Tea Alliance, est un mouvement de solidarité démocratique.
MTA artiste musique